Název Valtéřov má více sídel:
 Valtéřov (Benešov nad Černou), část obce Benešov nad Černou v okrese Český Krumlov
 Valtéřov (Kraslice), část města Kraslice v okrese Sokolov